POI, Poi, poi ou poï peut désigner :

Nom commun 
 Poï, instrument de jonglage.
 Poï, mets traditionnel hawaïen.

Toponyme 
 Poï, un village de Wallis-et-Futuna

Sigle 

Le sigle de trois lettres POI peut désigner :

Politique 
 Le Parti ouvrier internationaliste, un parti politique français, d'idéologie trotskiste de 1936 à 1939.
 Le Parti ouvrier indépendant, un parti politique français, successeur du Parti des travailleurs en 2008, lui-même en grande partie d'idéologie trotskiste.

Informatique 
 Apache POI (Poor Obfuscation Implementation), une bibliothèque logicielle Java.
 Un point d'intérêt (point of interest) dans la géolocalisation avec un GPS.

Environnement 
 Le plan d'opération interne (POI), pour une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), définit l'organisation des secours et de l'intervention en cas d'accident, et vise à protéger les personnels, les populations et l'environnement immédiat.

Télévision 
 Person of Interest, une série télévisée américaine diffusée entre 2011 et 2016.

Divers 
 Poïpoï, une expression et une attitude de communication des Dogons rendue célèbre par l’œuvre « Poïpoïdrome » de Robert Filliou et Joachim Pfeufer.